Postoje dva francuska književnika pod imenom Alexandre Dumas:

 Alexandre Dumas (otac) (* 24. srpnja 1802. – 5. prosinca 1870.), autor "Tri mušketira", "Čovjek sa željeznom maskom", "Grof Monte Kristo", "Bartolomejska noć", ...

 Alexandre Dumas (sin) (* 27. srpnja 1824. – 27. studenog 1895.), autor "Dama s kamelijama", ....